Light at the End of the Tunnel ("luce alla fine del tunnel" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Lights at the End of the Tunnel – canzone del musical Starlight Express del 1984
 Light at the End of the Tunnel – album dei The Damned del 1987
Light at the End of the Tunnel – album dei War & Peace del 2001